Kanstantsin Mikhaïlavitch Zakharaw - en biélorusse:  - ou Konstantin Mikhaïlovitch Zakharov - en russe:  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2000 en Biélorussie avec le HK Iounost Minsk. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . Il n'a jamais joué dans la LNH. Il est également sélectionné en 2003 en  par les Wildcats de Moncton au cours du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 2004, il passe professionnel avec les IceCats de Worcester de la Ligue américaine de hockey. En 2005, il revient chez son club formateur après des passages aux Aces de l'Alaska en East Coast Hockey League et aux Rivermen de Peoria de la LAH. Le , il s'engage avec le Dinamo Minsk de la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Biélorussie. Il a participé aux sélections jeunes. En , il est sélectionné pour les Jeux olympiques de Vancouver à la suite des blessures de joueurs titulaires comme Mikhail Hrabowski et Andreï Kastsitsyne.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde moins de 18 ans
 2003 : meilleur pointeur.
Championnat du monde junior
 2004 : meilleur attaquant de la division 1 groupe B à Briançon.
 2004 : meilleur pointeur de la division 1 groupe B.

Parenté dans le sport 
Il est le fils de Mikhail Zakharaw, joueur et entraîneur de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| HK Iounost Minsk||Ekstraliga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2001-2002|| Krylia Sovetov 2||Pervaïa Liga|| 7|| 5|| 1|| 6|| 3|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| HK Homiel||Ekstraliga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| HK Iounost Minsk||Ekstraliga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Wildcats de Moncton|| LHJMQ|| 55|| 33|| 16|| 49|| 63|| 20|| 7|| 9|| 16|| 18
|-
| 2004-2005|| IceCats de Worcester|| LAH|| 59|| 4|| 10|| 14|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Aces de l'Alaska|| ECHL|| 8|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga||36||14||15||29||78|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Rivermen de Peoria||  LAH|| 32|| 8|| 6|| 14|| 43|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga||2||0||0||0||2||7||3||1||4||12
|-
| 2007-2008|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga||42||12||24||36||128|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga|| 46|| 14|| 28|| 42|| 83|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga|| 29|| 7|| 15|| 22|| 30|| 13|| 5|| 6|| 11|| 34
|-
| 2009-2010|| HK Iounost Minsk || CC || 3|| 2|| 1|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk|| KHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga|| 44|| 12|| 27|| 39|| 57|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| HK Iounost Minsk || CC || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga|| 29|| 15|| 12|| 27|| 38|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2012-2013|| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga|| 8|| 7|| 3|| 10|| 25|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013|| HK Iounost Minsk || VHL|| 39|| 12|| 7|| 19|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dinamo Minsk || KHL || 44|| 0|| 6|| 6|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Dinamo Minsk || KHL || 24 || 1 || 2 || 3 || 1 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK Ertis Pavlodar || Kazakhstan || 12 || 1 || 3 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 18 || 8 || 8 || 16 || 41 || 11 || 1 || 4 || 5 || 16
|-
| 2016-2017 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 36 || 18 || 18 || 36 || 46 || 13 || 4 || 7 || 11 || 24
|-
| 2017-2018 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 35 || 7 || 13 || 20 || 42 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2

Au niveau international 

|2000||Biélorussie ||CM 18 ans||5||0||0||0||2||  
|- bgcolor=#f0f0f0
|2001||Biélorussie ||CM 18 ans D1||5||6||8||14||39||  
|-
|2001||Biélorussie ||CM Jr.||6||0||0||0||0|| 
|- bgcolor=#f0f0f0
|2002||Biélorussie ||CM 18 ans||8||1||5||6||20||  
|-
|2002||Biélorussie||CM Jr. ||6||1||1||2||6||
|- bgcolor=#f0f0f0
|2003||Biélorussie ||CM 18 ans ||6||5||11||16||10||  
|-
|2003||Biélorussie||CM Jr. || 4|| 1|| 1|| 2|| 4||  
|- bgcolor=#f0f0f0
|2004||Biélorussie||CM Jr. D1||5||4||10||14||14|| de la D1 groupe B
|-
|2005||Biélorussie||CM Jr. || 6|| 3|| 2|| 5|| 6||  
|- bgcolor=#f0f0f0
|2010||Biélorussie || JO || 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| Neuvième place

Références

Voir aussi 

Naissance en mai 1985
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance à Minsk
Naissance en RSS de Biélorussie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Minsk